Амедей Жером Ланглуа (;  ) — французский политический деятель и публицист, прудонист.

Был сотрудником прудоновского «Peuple»; за участие в восстании 13 июня 1849 года приговорён к ссылке. В качестве душеприказчика Прудона наблюдал за изданием его посмертных сочинений. Как член международного союза рабочих, принимал участие в базельском съезде 1860 г., где горячо стоял за частную собственность. После 1871 года был членом палаты депутатов. Написал «L’Homme et la révolution», посвятив этот труд памяти Прудона.

Примечания

Ссылки 

Члены Палаты депутатов Третьей французской республики